Ниже перечислены все 276 футболистов, принявших участие хотя бы в одном матче национальной сборной России против национальных сборных других стран. В колонках «Матчей» и «Голов» в скобках приведено суммарное количество матчей и голов за сборные СССР и СНГ.
Список обновлён 20 ноября 2022. Последний матч: 20 ноября 2022, Узбекистан — Россия 0:0

 (•) — пометка для действующих футболистов
 Для игроков сборной России, начинавших свои выступления в национальной сборной СССР/СНГ, указана дата дебюта в этой сборной и статистические показатели в скобках.

Выступления за другие сборные 
Некоторые игроки сборной России выступали и за сборные других стран:

Примечания

Ссылки 
 Игроки сборных СССР, СНГ, России по футболу на сайте «Сборная России по футболу»

Россия
Списки футболистов России